Чехове — назва колишнього смт Аутка Ялтинської міськради з 1945 до 1965 року
 Чехове — село Роздольненського району Автономної Республіки Крим